Mistelbach névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Mistelbach an der Zaya, osztrák város Alsó-Ausztriában, a Mistelbachi járás központja,
Mistelbach (Németország), település Németországban, azon belül Bajorországban.